Wedderburn steht für:
 Wedderburn (Victoria), Ort im Loddon Shire, Victoria, Australien
 Wedderburn (Meteorit), ein 1951 bei Wedderburn in Australien entdeckter Eisen-Meteorit vom Typ IAB-sLH

Wedderburn ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Wedderburn, Baron Wedderburn of Charlton (1927–2012), britischer Jurist, Hochschullehrer und Politiker der Labour Party
 Dorothy Wedderburn (1925–2012), britische Soziologin

 Joseph Wedderburn (1882–1948), schottischer Mathematiker

Siehe auch:
 Wedderburn Castle
 Satz von Wedderburn
 Wedderburn-Zahl